John Quenneville (né le  à Edmonton, en Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
John Quenneville débute en 2012 en LHOu avec les Wheat Kings de Brandon. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Devils du New Jersey.

Parenté dans le sport 
Il est le neveu, par mariage, de Johnny Boychuk.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013|| Wheat Kings de Brandon || LHOu|| 47|| 8|| 11|| 19|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 61|| 25|| 33|| 58|| 71|| 9|| 5|| 8|| 13|| 10
|-
|2014-2015|| Wheat Kings de Brandon|| LHOu|| 57|| 17|| 30|| 47|| 63|| 19|| 10|| 9|| 18|| 19
|-
| 2015-2016 || Wheat King de Brandon || LHOu || 57 || 31 || 42 || 73 || 71 || 21 || 16 || 11 || 27 || 8
|-
| 2016-2017 || Devils d'Albany || LAH || 58 || 14 || 32 || 46 || 53 || 4 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 12 || 1 || 3 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||43 ||14 ||20 ||34 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH ||19 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH || 37 ||18 ||21 ||39 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH || 36 ||13 ||9 ||22 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 ||  Blackhawks de Chicago || LNH || 9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2020-2021 || IceHogs de Rockford || LAH || 16 ||1 ||1 ||2 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || ZSC Lions || National League ||46 ||20 ||17 ||37 ||57 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0

| 42 || 2 || 3 || 5 || 6 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en avril 1996
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du ZSC Lions